UCI свјетски ренкинг формиран је 2016. године, од стране Свјетске бициклистичке уније. Ренкинг се рачуна индивидуално за возаче и за државе. Године 2009, покренут је UCI ворлд тур, који је као ренкинг обухватао само UCI ворлд тур трке, као и само возаче који возе у UCI ворлд тур тимовима; ренкинг је прекинут након сезоне 2018. UCI свјетски ренкинг обухвата све трке широм свијета и све возаче, укључујући и возаче до 23 године.

Из UCI-ја су изјавили да је идеја да створе ренкинг по узору на АТП ранг листу.

UCI свјетски ренкинг (мушкарци)

Тренутни ренкинг

UCI свјетски ренкинг на крају године 

Списак топ 3 возача и државе на крају сваке сезоне:

Систем бодовања

Претходни и тренутни ренкинг системи

Систем бодовања

UCI такмичења

Коначни пласман

Пласман на етапама и пролозима

Секундарне класификације (брдска и класификација по поенима)

Ношење лидерске мајице

Остала такмичења

Олимпијске игре, Свјетска, континентална и национална првенства

Екипни хринометри 

Извор:

Референце

Спољашње везе 
 Званична UCI правила

Свјетски ренкинг
Друмски бициклизам
Ранг листе у спорту
Рекорди и статистике у бициклизму